Guillaume V Durand (1230-1296), liturgiste et évêque de Mende ;
 Guillaume VI Durand (12..-1330), son neveu et successeur comme évêque de Mende ;
 Guillaume Durand de Saint-Pourçain (v. 1270-1332 ou 1334), philosophe et théologien, évêque de Meaux ;
 Guillaume Durand, greffier de présentation au parlement de Toulouse, premier seigneur de Montgeard (1554) ;
 Guillaume Durand (1952-), animateur de télévision français.